Joánina görögországi város hagyományos elnevezése
Janina keresztnév